Museo del Niño o de los Niños puede referirse a:

Argentina 
El Museo de los Niños de Buenos Aires
El Museo Barrilete de los Niños en Córdoba
El Museo de los Niños de Rosario

Chile 
El Museo del Niño Rural en Pichilemu
El Museo Infantil en Santiago

Colombia 
El Museo de los Niños de Bogotá

Costa Rica 
El Museo de los Niños de San José

España 
El Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha en Albacete

Estados Unidos 
El Museo de los Niños de Indianápolis
El Museo de los Niños de Houston
El Museo de los Niños de Miami

Guatemala 
El Museo de los Niños de Ciudad de Guatemala

Honduras 
El Museo de la Infancia El Pequeño Sula en San Pedro Sula
El Centro Interactivo de Enseñanza Chiminike en Tegucigalpa

Jordania 
El Museo de los Niños de Jordania en Amán

Venezuela 
El Museo de los Niños de Caracas